Кордун има више значења:

 Кордун
 Кордун (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Кордун (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Кордун (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији